Edward Kubrak – pułkownik Milicji Obywatelskiej
 Franciszek Kubrak – polski policjant, przodownik Policji Państwowej na kresach wschodnich, więzień w Ostaszkowie, zamordowany przez NKWD w Kalininie